Ostrzyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Ostrzyce, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Ostrzyce, un village dans la voïvodie de Poméranie